Ел Ескрибано има више значења:

 Ел Ескрибано (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ескрибано (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ескрибано (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику